Уикипедия на сръбски език () е раздел на Уикипедия на сръбски език. Тя стартира на 16 февруари 2003 година.

Ръст на статиите

Посещаемост

Галерия 

Уикипедия
Сръбски език
Сръбски език